Nom de dos jaciments arqueològics del Iemen:
 Sirwah Khawlan
 Sirwah-Arhab